Leinkupal laticauda — родич динозаврів Apatosaurus і Diplodocus був уперше виявлений у Південній Америці. Палеонтологи з аргентинського університету Маймоніда назвали новий вид Leinkupal laticauda (Leinkupal мовою мапуче, що населяли Патагонію, означає «зникла сім'я», laticauda латинською — широкий хвіст). Річ у тому, що в тому місці, де хвіст переходив у тулуб, хребці динозавра розширювалися, утворюючи дуже міцні зчленування. У всьому іншому леінкупал був схожий на усіх своїх родичів і мав такі ж довгі шию і хвіст. Він, проте, був менший і граціозніший від більшості інших диплодоків, досягаючи в довжину всього 9 м. Він мешкав під час крейдяного періоду близько 140 млн років тому, що значно пізніше, ніж його родичі в Африці, Європі і Північній Америці.

Рештки динозавра було виявлено в Патагонії під час трьох експедицій в 2010, 2012 і 2013 рр. Під час крейдяного періоду ця територія була напівпосушливою місцевістю, межуючою з великою пустелею. Ученими було виявлено декілька фрагментів, проте цього виявилося досить, щоб зрозуміти, що рештки належать представникові нового виду. Leinkupal laticauda представляє особливий інтерес для палеонтологів ще і тому, що це перший виявлений в регіоні динозавр, який мешкав на початку крейдяного періоду.

Йдеться про представників родини Diplodocidae — довгошиїх і довгохвостих зауроподів, що населяли Європу, Африку і Північну Америку в юрському періоді. На початок наступного, крейдяного, періоду ці тварини, як вважалося, скрізь вимерли. Проте аргентинські палеонтологи виявили безперечні рештки диплодока в нижньокрейдяних відкладеннях, що датуються 140 млн років тому.

«Зустріти Diplodocidae у Південній Америці було так само несподівано, як, наприклад, знайти Tyrannosaurus rex в Патагонії», — поділився своїми враженнями від відкриття палеонтолог Себастьян Апестігуа з університету Маймонидів. Раніше ніяких слідів присутності диплодока і його родичів на цьому континенті ученим не попадалося.

«Leinkupal був дуже маленьким хлопцем з групи визнаних гігантів, — відмітив Апестигуа. — Ми доки точно не знаємо, скільки він важив, але, враховуючи, що більшість його кісток були дуже тонкими і легкими, а більшість довжини тіла припадала на шию і хвіст, його маса не могла бути вражаючою і навряд чи перевершував сучасного слона».

Мешкали леінкупали в напівпосушливих умовах на південь від великої пустелі, що розташовувалася в ті часи посеред Південної Америки. Сам континент тоді був повністю відокремлений від Північної Америки, а Південна Атлантика, що почала розкриватися, відгородила його ще і від Африки. На сьогодні Leinkupal laticauda вважається наймолодшим представником Diplodocidae, він на мільйони років пережив своїх родичів.

Класифікація 
Кладограма Diplodocidae, за Tschopp, Mateus, and Benson (2015).

Ресурси Інтернету

Примітки 

Диплодокові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки